

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Czarna Dąbrówka – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Czarna Dąbrówka
 Czarna Dąbrówka – część wsi Szemud w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud

Inne 
 Czarna Dąbrówka –  gmina wiejska
 Czarna Dąbrówka – nieczynny przystanek osobowy

Zobacz też 
 Czarna Dąbrowa